Plusieurs cathédrales sont nommées cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation en l’honneur de l’Annonciation de Marie :

 la basilique cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation de Moulins ;
 la basilique primatiale Notre-Dame-de-l’Annonciation de Nancy ;
 la basilique cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation du Puy-en-Velay.

Voir aussi 
 
 

NotreDameDeLAnnonciation
~